De CECAFA Cup 2015 was de 38e editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 21 november en 5 december 2015 in Ethiopië. Het toernooi zou in eerste instantie gehouden worden in Rwanda, maar dat land trok zich terug om zich te richten op de organisatie van het African Championship of Nations 2016. Ethiopië werd derde.

Deelnemers 
Eritrea nam geen deel aan het toernooi omdat het team vanwege politieke spanningen geweigerd werd door gastland Ethiopië.

Stadions

Groepsfase 

De loting voor de groepsfase vond plaats op 11 november 2015. Van elke groep gingen de beste twee landen door naar de kwartfinale, plus de twee beste nummers drie.

Groep A

Groep B

Groep C

Rankschikking van derde geplaatste teams

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Athar El Tahir

3 doelpunten
 Caesar Okhuti
 Farouk Miya
 Jacques Tuyisenge
 John Bocco

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Salim Mbonde (Tegen Ethiopië)

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2015 op rsssf

Voetbal in 2015
Voetbal in Ethiopië
CECAFA Cup
Sportevenement in Ethiopië